Ava hace referencia a varios artículos:

Artes y espectáculos
Ava (película de 2017), película francesa de 2017.
Ava (película de 2020), película estadounidense de 2020.

Indigenismo
Ava guaraníes, pueblo guaraní que habita en Bolivia, Paraguay y Argentina.

Lugares
Ava, antigua ciudad de Birmania.

En Estados Unidos
Área Vitivinícola Americana - AVA.
Ava (Illinois), ciudad.
Ava (Misuri), ciudad.
Ava (Nueva York), pueblo.
Ava (Ohio), área no incorporada.

Personas
Ava (poetisa), escritora y poetisa alemana.
Ava (santa), santa católica.
Ava Inferi, guitarrista y compositor de Mayhem Rune Eriksen.
Ava DuVernay, directora, guionista, productora y actriz estadounidense.
Ava Leigh, cantautora de reggae.
Ava Fabian, modelo y actriz estadounidense.
Ava Allan, actriz y modelo estadounidense. 
Ava Gardner, actriz estadounidense. 
Ava Devine, actriz pornográfica.
Ava Lauren, actriz pornográfica.
Ava Rose, actriz pornográfica.
Ava Vincent, actriz pornográfica.

Además
Ava Adore, disco de la banda estadounidense The Smashing Pumpkins.
Puente Ava, puente de Mandalay, Birmania.
Ava Lord, personaje ficticio de la novela gráfica Sin City de Frank Miller.
AVA, código ICAO de la aerolínea Avianca.